Ла́дислав Кре́йчий (; ) — чешский футболист, левый полузащитник клуба «Спарта» и сборной Чехии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник пражской «Спарты». Дебютировал в первой команде 27 февраля 2010 года в матче чемпионата Чехии против «Пршибрама». По итогам сезона 2009/10 сыграл три матча в чемпионате, команда стала чемпионом страны.

В первом же для себя матче сезона 2011/12 Крейчий забил гол в ворота «Славии». К концу сезона провёл за «Спарту» 22 матча в чемпионате, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

В сезоне 2013/14 Крейчий во второй раз стал чемпионом Чехии и впервые выиграл национальный кубок. В июле 2014 года помог команде выиграть Суперкубок страны, забив один из голов в ворота пльзенской «Виктории».

В июле 2016 года перешёл в итальянскую Болонью, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

В сборной 
Выступал за юношеские сборные Чехии до 16, до 17, до 18 и до 19 лет. За молодёжную сборную впервые сыграл 11 октября 2011 года в матче отборочного турнира к чемпионату Европы против Уэльса. В дальнейшем полузащитник сыграл ещё 5 матчей за «молодёжку».

Дебют Крейчего в сборной Чехии состоялся 14 ноября 2012 года. В товарищеском матче с командой Словакии футболист вышел на поле в стартовом составе, а во втором тайме был заменён на Матея Выдру.
6 февраля 2013 года полузащитник забил первый гол за сборную (в ворота Турции с передачи Владимира Дариды.

Достижения

Командные 
Спарта
 Чемпион Чехии (2): 2009/10, 2013/14
 Обладатель кубка Чехии: 2013/14
 Обладатель суперкубка Чехии: 2014

Личные 
 Талант года в Чехии: 2011

Статистика

Клубная

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Спарты»
 Статистика на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль на официальном сайте Первой лиги

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Болонья»